Alternative () — альбом-компиляция британской поп-группы Pet Shop Boys, вышедший в 1995 году, на диске собраны бисайды всех синглов группы 1985—1994 гг. В Великобритании «Alternative» занял 2-е место и стал серебряным.

Об альбоме 
Изначально альбом должен был называться «Besides», однако в последний момент название поменяли на «Alternative». К пластинке шёл буклет с интервью, в котором Нил Теннант и Крис Лоу рассказывали о создании и истории песен.

Обложка альбома оформлена Марком Фарроу. Самое первое издание альбома вышло с обложкой, на которой представлены голографические изображения лиц участников дуэта.

Список композиций

Диск 1 
 «In The Night» — 4:50
 «A Man Could Get Arrested» (12" Mix) — 4:19
 «That’s My Impression» (Disco Mix) — 5:15
 «Was That What It Was?» — 5:15
 «Paninaro» — 4:40
 «Jack The Lad» — 4:32
 «You Know Where You Went Wrong» — 5:52
 «A New Life» — 4:56
 «I Want A Dog» — 4:59
 «Do I Have To?» — 5:14
 «I Get Excited (You Get Excited Too)» — 4:55
 «Don Juan» — 3:55
 «The Sound Of The Atom Splitting» (Extended Mix) — 5:13
 «One Of The Crowd» — 3:57
 «Your Funny Uncle» — 2:15

Диск 2 
 «It Must Be Obvious» — 4:34
 «We All Feel Better In The Dark» — 4:00
 «Bet She’s Not Your Girlfriend» — 4:29
 «Losing My Mind» — 4:34
 «Music For Boys» — 3:36
 «Miserablism» — 4:11
 «Hey, Headmaster» — 3:07
 «What Keeps Mankind Alive?» — 3:24
 «Shameless» — 5:03
 «Too Many People» — 4:17
 «Violence» (Hacienda version) — 4:59
 «Decadence» — 3:57
 «If Love Were All» — 2:59
 «Euroboy» — 4:28
 «Some Speculation» — 6:35

Высшие позиции в хит-парадах

Ссылки 
 Дискография Pet Shop Boys

Сборники 1995 года
Сборники Pet Shop Boys
Сборники Parlophone
Альбомы в стиле синти-поп
Сборники на английском языке
Сборники би-сайдов